Tezcan ist ein türkischer, überwiegend männlicher Vorname und Familienname persischer Herkunft. Tezcan bedeutet „ungeduldig“ oder „aufgeregt“.

Namensträger

Vorname 

 Tezcan Ozan (* 1949), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Alper Tezcan (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Hürrem Tezcan-Güntekin (* 1977), Soziologin, Erziehungs- und Gesundheitswissenschaftlerin
 Kadri Ecvet Tezcan (* 1949), türkischer Diplomat
 Levent Tezcan (* 1961), Hochschullehrer und Soziologe
 Sabri Tezcan (20. Jh.), türkischer Säbelfechter, Olympiateilnehmer 1948 
 Semih Tezcan (1942–2017), türkisch-deutscher Turkologe

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname